Pace steht für:

 Pace (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pace von Friedensberg, Grafen von Pace und Freiherren von Friedensberg
 Pace (Einheit), englisches Längenmaß
 Military pace, Längenmaß
 Pace (Laufsport), Geschwindigkeitsmaß in Form von Minuten pro Kilometer
 Pace Gallery, Galerie für zeitgenössische Kunst in New York
 Pace University, US-amerikanische Privatuniversität (New York, New York)
 Autódromo José Carlos Pace, Automobilrennstrecke in Brasilien (São Paulo)
 Pace Micro Technology, britischer Konsumelektronikhersteller, siehe Arris International
 Pace (Album), Album der Berliner Musikgruppe Fewjar

PACE steht für:

 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, siehe Parlamentarische Versammlung des Europarates
 PACE-Bewegung, internationale Friedensbewegung, siehe Regenbogenfahne
 Partnership for Advanced Computing in Europe, Initiative zur Bündelung der Rechenleistung von Hochleistungsrechnern
 Password Authenticated Connection Establishment, Protokoll zur Verschlüsselung des Informationsaustausches
 Performance Automobile Construction Engineers, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Platform for Attitude Control Experiments, Satellit aus Taiwan
 Programme for accelerated prosecution of European patent applications, Prüfungsverfahren für Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt

pace steht für:

 lateinische Wendung, siehe Liste lateinischer Phrasen/P#Pace

Pace ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pace (Florida)
 Pace (Georgia)
 Pace (Louisiana)
 Pace (Mississippi)
 Pace City, Arkansas

Siehe auch:

 Paice

Abkürzung